Tam Thành
 Tam Thanh (Quảng Nam)
 Tam Thanh (Bình Thuận)
 Tam Thanh (Nam Định)
 Tam Thanh (Lạng Sơn)
 Tam Thanh (Phú Thọ)
 Tam Thanh (Thanh Hóa)
 Tam Thạnh